Корниловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Корниловский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Корниловский сельсовет — в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Корниловский сельсовет — административно-территориальная единица в Верхнетоемском районе Архангельской области.